Thomas Gibb est un nom pouvant désigner:

 (1838-1894), homme politique libéral anglais
 (né en 1944), joueur écossais de football
Thomas Augustus Gibb, cofondateur de la firme d'import

Voir aussi

Gibb, Thomas